Шимкив — фамилия. Известные носители:
 Шимкив, Андрей Иванович (род.1964) — российский предприниматель и политик, спикер Заксобрания Новосибирской области с сентября 2015 года.
 Шимкив, Дмитрий Анатольевич (род. 1975) — украинский предприниматель и политик, заместитель главы Администрации Президента Украины.